Scampolo est une pièce de théâtre écrite par Dario Niccodemi.

Elle a été adaptée au cinéma dans les films :
 Scampolo, film italien réalisé par Giuseppe Sterni, sorti en 1917 ;
 Scampolo, film germano-italien réalisé par Augusto Genina, sorti en 1928 ;
 Scampolo, ein Kind der Straße, film allemand réalisé par Hans Steinhoff sorti en 1932 ;
 Scampolo, film italien réalisé par Nunzio Malasomma, sorti en 1941 ;
 Scampolo '53, titre original du film italien Les femmes mènent le jeu réalisé par Giorgio Bianchi, sorti en 1953 ;
 Scampolo, titre original du film allemand Mademoiselle Scampolo réalisé par Alfred Weidenmann, sorti en 1958 ;